Davy Pröpper – calciatore olandese
 Günter Pröpper – ex calciatore tedesco
 Robin Pröpper – calciatore olandese